QQK steht für:
 Qazaqstannyñ Qarūly küshteri (dt.: Kasachische Streitkräfte)
 Bahnhof King’s Cross (IATA-Code)

Abkürzung